Шейн Па́трик Майкл Да́ффи (; 1 января 1992, Лондондерри, Северная Ирландия) — ирландский и североирландский футболист. Выступает на позиции центрального защитника. Игрок клуба «Фулхэм» и национальной сборной Ирландии.

Клубная карьера 
Шейн Даффи — воспитанник клуба «Фойл Харпс» из его родного города Дерри. В 2007 году он был замечен главным тренером «Эвертона» Дэвидом Мойесом и в ноябре 2008 года перешёл в клуб из Ливерпуля.

Дебют футболиста в основном составе «Эвертона» состоялся 2 декабря 2009 года в матче Лиги Европы против греческого клуба АЕК. Шейн вышел на замену травмировавшемуся Сильвену Дистену на 17 минуте игры. В следующем матче Лиги Европы Даффи провёл свой первый матч на «Гудисон Парк», отыграв 90 минут в игре против БАТЭ.

Перед началом сезона 2010/11 Даффи получил на тренировке серьёзную травму — разрыв печени. Восстановившись после травмы, 24 марта 2011 года Даффи отправился в четырёхнедельную аренду в «Бернли» с возможностью продления до конца сезона. За  футболист сыграл один матч, после чего вернулся в «Эвертон».

31 августа 2011 года Даффи на отправился в аренду в клуб «Сканторп Юнайтед». Первую свою игру за «Сканторп» Даффи сыграл 10 сентября и был признан лучшим игроком матча с «Шеффилд Юнайтед». 5 января 2012 года «Эвертон» из-за большого количества травм был вынужден вернуть Даффи из аренды. Всего за «Сканторп» Шейн сыграл 19 матчей и забил 1 гол.

11 января 2011 года Шейн дебютировал в Премьер-лиге, на 61 минуте игры с «Тоттенхэмом» заменив Сильвена Дистена. 14 января впервые вышел в стартовом составе «Эвертона» в игре Премьер-лиги и провёл на поле весь матч против «Астон Виллы».

31 августа 2014 года перешёл в «Блэкберн Роверс».

Карьера в сборной 
Даффи играл за различные юношеские, молодёжную и вторую сборные Северной Ирландии, пока в 2010 году не принял предложение ФАИ выступать за молодёжную сборную Ирландии.

6 июня 2014 года дебютировал в главной сборной Ирландии в товарищеском матче против Коста-Рики.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Достижения

Командные 
«Брайтон энд Хоув Альбион»
 Вице-чемпион Чемпионшипа: 2016/17
«Селтик»
 Обладатель Кубка Шотландии: 2019/20

Личные 
 Игрок года ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»: 2018/19

Примечания 

Футболисты Северной Ирландии
Футболисты Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Фулхэм»